Nejproduktivnější hráč v play off v české  Extralize ledního hokeje.

Play off

Seznam 20 nejproduktivnějších hokejistů (od sezóny 1993/1994 po současnost)

Play Off

Reference 

Trofeje a ocenění České hokejové extraligy